Hasenheide steht für:

 den Volkspark Hasenheide in Berlin-Neukölln
 Hasenheide (Straße) in Berlin-Kreuzberg und Berlin-Neukölln, entlang des Volksparks
 den früheren Namen des heutigen U-Bahnhof Südstern in Berlin
 Hasenheide (Fürstenfeldbruck), Ortsteil der Stadt Fürstenfeldbruck, Landkreis Fürstenfeldbruck, Bayern
 Hasenheide (Königsbrunn), westlicher Teil der Königsbrunner Heide im Naturschutzgebiet Stadtwald Augsburg
 Hasenheide (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Hasenheide, bis 1938 Grabowo, Kreis Neidenburg, Ostpreußen, seit 1945: Grabowo Leśne, Siedlung im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Hasenheide, Kreis Schildberg, Wartheland, Posen, seit 1945: Zajączki, Ortschaft im Powiat Ostrzeszowski, Woiwodschaft Großpolen, Polen 
Siehe auch:
 Hasenwald